Mauroux (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mauroux (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje